.мон è un dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato per la Mongolia.

Collegamenti esterni 

 Кірыліца ў сеціве - .мон
 

Domini di primo livello
Mongolia